HR 159 je dvojhvězda v souhvězdí Velryby vzdálená od Země 50,7 světelných let, složky dvojhvězdy mají hmotnost 1 a 0,89krát větší než Slunce. Kolem svého těžiště oběhnou jednou za 9 tisíc let. Primární složka dvojhvězdy má zdánlivou hvězdnou velikost 6,2, sekundární 6,6. Hvězdy patří do galaxie Mléčné dráhy a nejsou zařazeny v Uranometrii ani Johnem Flamsteedem.

Systém 
V tomto dvojhvězdném systému s hlavní poloosou oběžné dráhy 8,9 AU nebyl do roku 2020 detekován žádný prstenec prašných částic. Zatímco obyvatelná zóna hvězd se rozprostírá ve vzdálenosti od 0,55 do 0,95 AU od hvězd, oběžné dráhy planet s hlavní poloosou větší než 1,87 AU by se vlivem složek dvojhvězdy staly nestabilními.

Vlastnosti 
Hvězdná soustava je ve srovnání se Sluneční soustavou bohatší na kyslík, má 140 procent více kyslíku, ale je ochuzena o těžší prvky, ale jen 75 procent železa.

Reference 

Dvojhvězdy
Oranžoví trpaslíci
Hvězdy v souhvězdí Velryby
HR objekty